Аккус — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана
 Аккус — кантон во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Аккус — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи